Daniel Druckman ist der Name folgender Personen:
  
* Daniel Druckman (Politikwissenschaftler) (* 1939), US-amerikanischer Sozial- und Politikwissenschaftler
 Daniel Druckman (Perkussionist), US-amerikanischer Perkussionist